Winter Songs ("canzoni invernali" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Winter Songs – album degli Art Bears del 1979
 Winter Songs – album degli Anúna del 2002
 Winter Songs – album di Ronan Keating del 2009
 Winter Songs – album degli Halford del 2009